Groen van Prinsterer verwijst vrijwel altijd naar Guillaume Groen van Prinsterer, een 19e-eeuws Nederlands politicus.

Naar hem is een groot aantal onderwijsinstellingen genoemd, waaronder:
 Groen van Prinsterercollege, een protestants-christelijke school voor vmbo in Barneveld
 Groen van Prinstererschool, een basisschool in Katwijk (Zuid-Holland)
 Groen van Prinstererschool, een basisschool in Voorburg (Zuid-Holland)
 Groen van Prinstererschool, een basisschool in Ede
 Groen van Prinstererschool, een basisschool in Middelharnis
 Groen van Prinstererlyceum, een school voor vwo, havo en vmbo in Vlaardingen; onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep
 CBS Groen van Prinsterer, een basisschool in Hilversum

Zie ook 
Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie
Groen van Prinsterer Stichting, voormalig wetenschappelijk bureau van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)